Dobrescu:

 Caius Dobrescu
 Dumitru Dobrescu
 Emilian Dobrescu
 Ion Dobrescu
 Maria Antoaneta Dobrescu
 Mihai Doru Dobrescu
 Mircea Dobrescu
 Miu Dobrescu
 Nicolae Dobrescu
 Vlad Dobrescu
 Răsvan Dobrescu
 Smaranda Dobrescu
 Vasile Dobrescu

Vezi și 
 Dobre (dezambiguizare)
 Dobreni (dezambiguizare)
 Dobrești (dezambiguizare)
 Dobreanu (dezambiguizare)

Nume de familie românești